Pierre Allard peut désigner :
 Pierre Allard (1749-1819), un homme politique français ;
 Pierre Allard (1964-2018), un artiste, chef décorateur, militant social et directeur artistique québécois ;
 Pierre Allard (1972-), un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.